Novo Nevesinje je naselje u općini Petlovac u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Šport 
U naselju je od 1982. godine postojao nogometni klub Velež

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji